Humbertiella är ett släkte av bönsyrsor. Humbertiella ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Humbertiella